Adam Jordan (zm. 1763) – polski szlachcic, kasztelan wojnicki
 Adam Jordan (ur. 1970) – indonezyjski aktor

Zobacz też